Velika nagrada Nemčije 1997 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 27. julija 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:41,873
|
|-
! 2
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:41,896
| +0,023
|-
! 3
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:42,034
| +0,161
|-
! 4
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:42,181
| +0,308
|-
! 5
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:42,421
| +0,548
|-
! 6
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:42,493
| +0,620
|-
! 7
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:42,498
| +0,625
|-
! 8
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:42,687
| +0,814
|-
! 9
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:42,967
| +1,094
|-
! 10
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:43,209
| +1,336
|-
! 11
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 1:43,226
| +1,353
|-
! 12
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:43,272
| +1,399
|-
! 13
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:43,361
| +1,488
|-
! 14
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:43,660
| +1,787
|-
! 15
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:43,927
| +2,054
|-
! 16
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:44,069
| +2,196
|-
! 17
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:44,112
| +2,239
|-
! 18
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| 1:44,552
| +2,679
|-
! 19
| 18
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:45,372
| +3,499
|-
! 20
| 19
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:45,811
| +3,938
|-
! 21
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 1:45,942
| +4,069
|-
! 22
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:46,499
| +4,626
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 45
| 1:20:59,046
| 1
| 10
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 45
| + 17,527 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 45
| + 24,770 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 45
| + 27,165 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 45
| + 29,995 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 45
| + 34,717 s
| 6
| 1
|-
! 7
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 45
| + 1:19,722
| 17
|  
|-
! 8
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 44
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| 44
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 44
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 11
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 40
| +5 krogov
| 2
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 33
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 33
| Sklopka
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 33
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 27
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 23
| Brez goriva
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 8
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 8
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 0
| Menjalnik
| 21
|  
|}

Opombe 
 Gerhard Berger je na tej dirki dosegel svojo deseto in zadnjo zmago v Formuli 1. Bergerjeva zmaga je bila tudi zadnja zmaga moštva Benetton v Formuli 1.
 Za Bergerja je bil nastop na tej dirki prvi po tem, ko zaradi bolezni ni nastopil na treh dirkah.
 Giancarlo Fisichella se je prvič v svoji karieri uvrstil na drugo mesto v kvalifikacijah in v dirko štartal iz prve vrste. Med postankom Bergerja v boksih se mu je uspelo za dva kroga prevzeti vodstvo, pet krogov pred koncem pa je odstopil zaradi škode na hladilniku motorja.

Formula 1 sezona 1997
1997